

Wydarzenia 

 Europa
 koniec najazdu awarsko-slowiańskiego na Tessalię, Peloponez, Kretę i wyspy na Morzu Egejskim

581